krosno tkackie – maszyna włókiennicza

Miejscowości w Polsce 
 Krosna – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Krosna-Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów

Miejscowość na Litwie 
 Krosna (Litwa)

Zobacz też 
 Krosno
 blejtram